Vígh Tibor (1941) kanadai válogatott labdarúgó
 Vígh Tibor (1951) labdarúgó, edző
 Vígh Tibor (1968) labdarúgó játékvezető